Asteroúsia, en , est un village et une ancienne municipalité du district régional de Héraklion, en Crète, en Grèce. Depuis la réforme du gouvernement local de 2011, il fait partie du dème d'Archánes-Asteroúsia, dont il est une unité municipale. Selon le recensement de 2011, la population d'Asteroúsia compte .

Références

Liens externes 
 
 
 

Localité dans le dème d'Archánes-Asteroúsia